La stagione CBA 1999-2000 fu la 54ª della Continental Basketball Association. Parteciparono 9 squadre divise in due gironi, le stesse della stagione precedente. I St. Charles Hawks e i Trenton Shooting Stars, che si dovevano disputare il campionato, decisero di cambiare lega.

Squadre partecipanti

Classifiche

American Conference

National Conference

Play-off

Play-in

Primo turno

Semifinali

Finale

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi CBA
 CBA Most Valuable Player: Jeff McInnis, Quad City Thunder
 CBA Coach of the Year: Dan Panaggio, Quad City Thunder
 CBA Defensive Player of the Year: Maceo Baston, Quad City Thunder
 CBA Newcomer of the Year: Charles Smith, Rockford Lightning
 CBA Rookie of the Year: Jamel Thomas, Quad City Thunder
 CBA Playoff MVP: Silas Mills, Yakima Sun Kings
All-CBA First Team
Maceo Baston, Quad City Thunder
Jeff McInnis, Quad City Thunder
Moochie Norris, Fort Wayne Fury
Kebu Stewart, Sioux Falls Skyforce
Silas Mills, Yakima Sun Kings
All-CBA Second Team
Rusty LaRue, Idaho Stampede
Donny Marshall, Connecticut Pride
Damian Owens, Connecticut Pride
Charles Smith, Rockford Lightning
Brandon Williams, La Crosse Bobcats
CBA All-Defensive First Team
Maceo Baston, Quad City Thunder
Damian Owens, Connecticut Pride
Jason Lawson, Grand Rapids Hoops
Ira Bowman, Connecticut Pride
David Vanterpool, Yakima Sun Kings
CBA All-Rookie First Team
Jamel Thomas, Quad City Thunder
Bryant Smith, Sioux Falls Skyforce
Galen Young, Grand Rapids Hoops
Raja Bell, Yakima Sun Kings
Derek Hood, Quad City Thunder

Note

Collegamenti esterni 

Stagioni CBA
Pallacanestro nel 1999
Pallacanestro nel 2000